Yazoo puede referirse a:

Yazoo, un dueto del género synth pop, formado por Vince Clarke y Alison Moyet en 1982;
Yazoo Records, un sello discográfico especializado en blues;
Río Yazoo, un río de Estados Unidos;
Tribu yazoo, una tribu indígena de los Estados Unidos, o
Yazoo (Final Fantasy), un personaje de videojuego.